Der Peugeot 301 ist eine Limousine auf der Plattform des Peugeot 208. Die offizielle Vorstellung erfolgte auf dem Pariser Autosalon im September 2012. Produziert wird das Modell im Groupe-PSA-Werk im spanischen Vigo.

Peugeot verwendete den gleichen Modellnamen bereits 1932 für den Peugeot 301 (1932).

Peugeot 301 
Drei Ausstattungslinien werden angeboten: Access, Active und Allure.
Bis Anfang 2017 wurden etwa 360.000 Fahrzeuge verkauft.

Neubelegung der Produktnummer 
Dieses Fahrzeug ist der Beginn einer neuen Kategorisierung von Peugeot-Modellen. Während sich die erste Ziffer auf das Segment bezieht (hier 3 für Kompaktklasse), steht die letzte Ziffer 1 für den Verkauf im „Einstiegssegment“. Peugeot möchte damit vor allem in den Schwellenländern Märkte erschließen bzw. halten. In Europa soll das Modell ab November 2012 in der Türkei und später in Süd- und Osteuropa angeboten werden, jedoch nicht in Westeuropa.

Modellpflege 
2017 erhielt der 301 ein Facelift: Dazu gehörten ein neues Frontdesign, neue LED-Tagfahrlichter und LED-Rücklichter sowie ein neues 7-Zoll-Infotainmentsystem.

Technische Übersicht 
Das Motorenprogramm beinhaltet eine Version des mehrfach als Engine of the Year ausgezeichneten PureTech-Motors ohne Turbolader.

Citroën C-Elysée (seit 2012) 

Als baugleiches Modell wird der Peugeot 301 von der Konzerntochter Citroën als Citroën C-Elysée in der Türkei, Nordmazedonien, Rumänien, Griechenland, Italien, Tschechien, Polen und Algerien angeboten. Seit 2013 wird er in China als Nachfolger des Citroën Elysée von Dongfeng Peugeot Citroën Automobile gebaut. Für alle anderen Märkte wird der C-Elysée in Vigo (Spanien) hergestellt.

Ab 2015 wurde er in Spanien und in Portugal angeboten, ab Mai 2016 war er auch in Deutschland ab etwa 12.600 € erhältlich. Bis November 2016 wurden knapp 400.000 Fahrzeuge verkauft.

Ein elektrischer Prototyp des C-Elysée mit dem Namen E-Elysée wurde auf der Beijing Motor Show 2016 für den chinesischen Markt vorgestellt, zu einer Serienfertigung kam es jedoch nicht.

Tourenwagen 
Mit dem Citroën C-Elysée WTCC wurde aus dem Fahrzeug ein Rennwagen für die Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2014 entwickelt, was auch aufgrund der aerodynamischen Grundlagen gut möglich war. Bis 2016 wurde José María López mit diesem Auto Weltmeister.

Modellpflege 
Anfang 2017 wurde eine überarbeitete Version des C-Elysée vorgestellt. Auch ein neues Infotainmentsystem mit 7-Zoll-Touchscreen ist erhältlich. Das sogenannte Citroën Connect-Navigationssystem bietet 3D in Echtzeit. Allerdings nahm Citroën im November 2017 das Modell in Deutschland wieder vom Markt. Bis dahin waren lediglich 752 Fahrzeuge neu zugelassen worden.

Seit Anfang 2019 ist der C-Elysée auch in Frankreich nicht mehr erhältlich, auf anderen Märkten wird das Fahrzeug aber weiterhin angeboten.

Technische Übersicht der Serienmodelle

Zulassungszahlen 
Zwischen 2016 und 2018 sind in Deutschland insgesamt 798 C-Elysée neu zugelassen worden. Mit 493 Einheiten war 2017 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

IKCO Tara (seit 2020) 

Seit 2020 wird die Baureihe auch im Iran von IKCO als IKCO Tara in Lizenz gebaut. Der Tara wird ausschließlich von einem 1,6-Liter-Ottomotor mit 83 kW (113 PS) angetrieben. Serienmäßig hat er ein 5-Gang-Schaltgetriebe, gegen Aufpreis ist ein 6-Stufen-Automatikgetriebe erhältlich. Die Höchstgeschwindigkeit wird in beiden Ausführungen mit 190 km/h angegeben.

Technische Übersicht

Weblinks

Einzelnachweise 

301 2012
Fahrzeug der Kompaktklasse
Limousine
CElysee